Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2008-2009 è stato il diciottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Il campionato di Eccellenza veneta è composto da 32 squadre divise in due gironi da 16 (sud-ovest, nord-est). Vi partecipano le 23 squadre salvatesi la precedente stagione e 9 promosse dalla Promozione veneta (Trissino, G.M. Arzignano, Monselice Sweden e Ardita, più Camisano, Cordignano, Villafranca Veronese, Abano e Rossano tramite i play-off). La società Vedelago (dalla 1ª Categoria) partecipa grazie alla fusione con il Breda che aveva mantenuto la categoria.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio 11º posto

Play-out 

andata

ritorno

Verdetti finali 
 Villafranca Veronese promossa in Serie D 2009-10.
 Noventa (dopo i play-out), Lugagnano (dopo i play-out) e Camisano retrocedono in Promozione 2009-10.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio 11º posto

Spareggio 15º posto

Play-out 

andata

ritorno

Verdetti finali 
 Adriese promossa in Serie D 2009-10.
 Cordignano (dopo i play-out), Liventina Gorghense (dopo i play-out) e Vedelago retrocedono in Promozione 2009-10.

Finale Eccellenza Veneto 2008-2009

Verdetti finali 
 Adriese Campione di Eccellenza Veneto 2008-2009

Note

Collegamenti esterni 

Veneto